

Sport 
 Le Circuit de la Sarthe est une course cycliste par étapes créée en 1953.
 Le circuit des 24 Heures du Mans est un circuit automobile où s'organise depuis 1923 la course d'endurance automobile des 24 Heures du Mans. Il est parfois appelé , dénomination rendue populaire par les jeux Gran Turismo.